Star Theory Games (до 2019 года Uber Entertainment) — американская компания по разработке компьютерных игр. В компании работают ветераны индустрии, работавшие над такими играми как Total Annihilation, Supreme Commander, Command and Conquer и Demigod. В 2019 году компания сменила название на Star Theory Games, а в августе на выставке gamescom 2019 совместно с издателем Private Division была анонсирована Kerbal Space Program 2, выход которой намечен на начало 2021 года на ПК и консоли PlayStation 4 и Xbox One.

Продукты

Monday Night Combat 
В 2010 году компания выпустила свою первую игру Monday Night Combat, получившая хорошие оценки критиков. Вышла в Steam 24 января 2011 года

Super Monday Night Combat 
В 2012 году вышел сиквел Monday Night Combat под названием Super Monday Night Combat.

Planetary Annihilation 

В сентябре 2012 года стартовала краудфандинг кампания стратегии в реальном времени Planetary Annihilation на Kickstarter.За месяц игра собрала $ 2,23 млн.

Kerbal Space Program 2 

19 августа 2019 года была анонсировано продолжение Kerbal Space Program. Студия  Squad доверила её создание этой компании. Выпуск запланирован в 2023 году.

Мобильные игры 
 Outland Games
 Toy Rush

Примечания 

Производители компьютерных игр США
Компании, основанные в США в 2008 году